El término Revolución de Abril puede referirse a los siguientes eventos:

 Revolución de Abril (Venezuela), guerra civil venezolana acaecida en 1870.
 Revolución del 19 de abril, levantamiento popular surcoreana ocurrida en 1960.
 Revolución de abril de 1965, guerra civil y revolución nacionalista dominicana acontecida en 1965.
 Revolución de los Claveles, revolución demócrata portuguesa desarrollada en 1974.
 Revolución de abril de 1978, revolución comunista afgana ocurrida en 1978.
 Revolución kirguisa, revolución y guerra civil kirguís sucedida en abril de 2010.